Анджелік Кербер була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

Кароліна Плішкова виграла титул, у фіналі перемігши Камілу Джорджі з рахунком 6–7(4–7), 6–3, 7–6(7–4), попри те, що в третьому сеті її суперниця мала матч-бол.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

щасливий лузер 
  Кікі Бертенс

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
2014
Generali Ladies Linz, одиночний розряд